Włodowice může být:

 Włodowice – vesnice, gmina Włodowice, Slezské vojvodství, Polsko. 
 Włodowice (gmina Nowa Ruda) – vesnice, gmina Nowa Ruda, Dolnoslezské vojvodství, Polsko. 
 Gmina Włodowice – vesnická gmina, okres Zawiercie, Slezské vojvodství, Polsko.